Bătălia de la Hotin se poate referi la una din bătăliile/asediile care au avut loc lângă Hotin:

 Bătălia de la Hotin (1509)
 Bătălia de la Hotin (1621)
 Bătălia de la Hotin (1673)
 Asediul Hotinului (1769)
 Asediul Hotinului (1788)

Vezi și
Hotin (dezambiguizare)

Dezambiguizare